Ранко Радовић може бити:

 Ранко Радовић, српски архитекта
 Награда Ранко Радовић, награду за архитектуру